Nkole peut désigner :
les Nkole, un peuple d'Ouganda
le nkole (ou nkore), une langue bantoue